Kanovijver (Efteling), een kanovijver in de Efteling
 Kanovijver (Zuiderpark), een kanovijver in het Haagse Zuiderpark
 De Kanovijver, familiepark in Vlissingen